Le Sanmatenga est une des 45 provinces du Burkina Faso située dans la région du Centre-Nord.

Géographie

Situation et environnement

Principales localités

Démographie 
 En 1996, la province comptait  ().
 En 2006, la province comptait  ().
 En 2019, la province comptait  ().

Histoire 
La province du Sanmatenga est située dans l'ancien royaume de Boussouma.

Administration

Chef-lieu et haut-commissariat 
 Chef-lieu de la province (et de la région du Centre-Nord) : Kaya ( habitants).

Départements ou communes 

La province du Sanmatenga est administrativement composée de onze départements ou communes (données de population issues du recensement général de 2019, partiellement recensés dans un département, et estimés par une étude complémentaire dans quatre autres départements, en raison de problèmes sécuritaires) :

Jumelages et accords de coopération

Economie

Transports

Santé et éducation

Culture et patrimoine

Annexes

Notes et références

Liens externes

Articles connexes